Alexander Erler e Lucas Miedler erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati al primo turno da Tallon Griekspoor e Bart Stevens.

In finale Lorenzo Sonego e Pedro Martínez hanno battuto Michael Venus e Tim Pütz con il punteggio di 5-7, 6-4, [10-8].

Teste di serie 

  Tim Pütz /  Michael Venus (finale)
  Rohan Bopanna /  Matwé Middelkoop (ritirati)

  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (semifinale) 
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (primo turno)

Wildcard 

  Lukas Neumayer /  Sebastian Ofner (primo turno)

  Neil Oberleitner /  Jurij Rodionov (quarti di finale)

Alternate 

  Jonathan Erlich /  João Sousa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Generali Open 2022